Bobby Campbell (1937–2015) angol labdarúgó
 Bobby Campbell (1922–2009) skót labdarúgó
 Bobby Campbell (1956–2016) északír labdarúgó